Seongnam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seongnam-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, 
 Seongnam-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Seongnam-dong, Incheon, stadsdel i  Incheon,